Toponímia:
 Dublín, nom de la capital de la República d'Irlanda
 Dublin (Califòrnia)
 Dublin (Carolina del Nord)
 Dublin (Geòrgia)
 Dublin (Indiana)
 Dublin (Nova Hampshire)
 Dublin (Ohio)
 Dublin (Texas)
 Dublin (Virgínia)
 Comtat de Dublín, comtat tradicional de la província de Leinster (República d'Irlanda)
 East Dublin, població dels Estats Units situada a l'estat de Geòrgia
 Miscel·lània:
 Batalla de Dublín, batalla lliurada el 1922 que marcà l'inici de la guerra civil irlandesa
 Dublin City FC, club de futbol irlandès de la ciutat de Dublín
 Dublin Core, organització dedicada a fomentar l'adopció d'estàndards informàtics